Synteza na podłożu stałym – reakcja w układzie heterogennym, w którym związek zakotwiczony do podłoża stałego przemywany jest roztworem reagentów
 Synteza, w której wszystkie reagenty znajdują się w fazie stałej. Do zajścia reakcji wymagane jest zazwyczaj podgrzanie mieszaniny.

Reakcje chemiczne